Георгий Михайлович Орлов
 Орлов, Георгий Михайлович (1901—1985) — советский архитектор.
 Орлов, Георгий Михайлович (1903—1991) — советский хозяйственный и государственный деятель.